Topònims:
 Massís del Montseny, part de la Serralada Prelitoral
 Parc Natural del Montseny, parc natural, reserva de la biosfera per la UNESCO
 Montseny, municipi del Vallès Oriental
 Santa Fe del Montseny, al municipi de Fogars de Montclús, al Vallès Oriental
 Santa Susanna del Montseny, parròquia al terme municipal de Sant Pere de Vilamajor, al Vallès Oriental
 Baix Montseny, subcomarca
 Montseny de Pallars, tossal a l'extrem nord del Pallars Jussà i a cavall amb el Pallars Sobirà
 Biografies:
 Joan Montseny i Carret, anarquista català
 Federica Montseny Mañé, política anarquista espanyola